Ланьси (Суйхуа) (兰西) — уезд городского округа Суйхуа провинции Хэйлунцзян (КНР)
 Ланьси (Цзиньхуа) (兰溪) — городской уезд городского округа Цзиньхуа провинции Чжэцзян (КНР)